Andreas Hansen och liknande namn kan avse:

 Peter Andreas Hansen (1795–1874), dansk astronom
 Vigand Andreas Falbe-Hansen (1841–1932), dansk nationalekonom och statistiker
 Andreas Hansen (1857–1932), norsk geolog och etnograf
 Bjørn Andreas Bull-Hansen (född 1972), norsk författare och styrkelyftare
 André Hansen (född 1989), norsk fotbollsmålvakt 
 Andris Fågelviskare (född 1991), svensk naturguide och fågelkännare